

Geografia
Canada
 Hibernia – comunità della provincia di Nuova Scozia
Stati Uniti d'America
 Hibernia – area non incorporata della Florida
 Hibernia – area non incorporata della Contea di Clark, in Indiana
 Hibernia – area non incorporata della Contea di Montgomery, in Indiana
 Hibernia – area non incorporata del New Jersey

Storia
 Hibernia – antico nome latino dell'Irlanda

Altro 
 Hibernia Atlantic – azienda di telecomunicazioni statunitense
 Hibernia Basketball – squadra di pallacanestro irlandese